Андре́й Алексе́вич Свистуно́в (род. 29 ноября 1965 года) — российский учёный-медик, , специалист в области фармации, первый проректор 1-го МГМУ имени И. М. Сеченова, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 29 ноября 1965 года.

В 1991 году — окончил Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского.

В 1993 году — защитил кандидатскую диссертацию.

В 2001 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Межклеточная регуляция в системе гемостаза у больных ИБС».

В 2010 году — был назначен на должность проректора по учебной работе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В 2011 году — назначен заведующим кафедрой фармакологии, а в 2014 году — директором НИИ Фармации.

В 2014 году стал первым проректором — проректором по инновационной политике и международной деятельности Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В январе 2016 года — присвоено звание профессора РАН.

В октябре 2016 года — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области фармации.

Автор более 130 публикаций.

Научно-организационная деятельность 
 член редакционных коллегий журналов «Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология», «Фарматека», «Сеченовский вестник», «Медицинское образование и вузовская наука»;
 председатель правления Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД);
 председатель координационного совета компании «Общероссийская общественная организация „Медицинская Лига России“»;
 заместитель председателя Учебно-методического объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России.
 заместитель главного редактора журнала «Медицинское образование и вузовская наука».

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Саратовского медицинского университета
Профессора РАН
Преподаватели 1-го МГМУ